

Persone 
 Brian McLaughlin (1954-2009) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Brian McLaughlin (1974) – calciatore britannico
 Brian McLaughlin (1993) – sciatore statunitense